Notholirion är ett släkte av liljeväxter. Notholirion ingår i familjen liljeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Liljeväxter
Notholirion